Geïntegreerde schakeling (integrated circuit)
Intensieve zorg (intensive care)
Interstitiële cystitis, een urineweginfectie
In Character, de tegenhanger van OOC (Out of Character) in Roleplaying/LARP
Intercity of InterCity, een treinverbinding tussen grote steden
Indexcatalogus, een tweedelige lijst (IC I en IC II) met astronomische objecten
een item uit deze catalogus (IC, gevolgd door een nummer)
Introductiecommissie (met name bij studentenverenigingen)
Ionenuitwisselingschromatografie, een analysemethode
Intérêts Communaux (Gemeentebelangen), een gemeentelijke politieke partij
een manier om 99 in Romeinse cijfers te schrijven, thans niet als correct beschouwd

Media
IC (televisieserie), een Nederlandse dramaserie 
Intensive care (film), een Nederlandse film uit 1991

Afkortingen
 i.c. = in casu (Latijn), in het geval dat, in dit geval

Zie ook 
 ice (doorverwijspagina)
 ICE (doorverwijspagina)